

Чижев — місто в Високомазовецькому повіті Підляського воєводства
 Чижев — гміна в Високомазовецькому повіті Підляського воєводства
 Чижев — село в гміні Санники Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Чижев — село в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства